Węgorz może oznaczać:
 ryba z rodziny węgorzowatych, w szczególności węgorz europejski (Anguilla anguilla)
 węgorz elektryczny, inaczej strętwa (Electrophorus electricus)
 hazardowa gra w domino